The Claim Jumper – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Claim Jumper – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Republic Motion Picture Mfg. Co.
The Claim Jumper – cortometraggio del 1913 diretto da Burton L. King